La bataille du port d'Al-Adabiya s'est déroulé durant la Guerre du Kippour, sur la rive ouest du canal de Suez, en Égypte. Elle opposa les unités de la  brigade blindée algérienne menée par le lieutenant Abdelmalek Guenaizia face à une brigade blindée et un bataillon d'infanterie de l'armée israélienne menée par le général Kalman Magen. La bataille du port d'Al-Adabiya est l'une des dernières bataille de la Guerre du Kippour, elle intervient à la suite de la bataille d'Al-Adabiya et se déroule après le cessez-le-feu du .

Contexte 
À la suite de l'Opération Badr, et donc au début de la Guerre du Kippour, le président algérien Houari Boumédiène annonça l'envoi de la  brigade blindée algérienne composé de ,  (des T-54 et T-55), ,  et  antiaériennes, accompagné de  (soit tout le parc aéronautique de l'armée de l'air algérienne à cette époque) qui était déjà engagé dans le conflit depuis le  sur le théâtre des opérations. 

Le soir du 24 au , théoriquement au dernier jour de la guerre, les unités de la  brigade blindée arrivèrent enfin sur le théâtre des opérations, elles seront directement intégrées à la  division blindée égyptienne de la 3e armée de campagne égyptienne et couvriront un dispositif défensif de 30 km incluant le port d'Al-Adabiya.

Prélude 
Le général Avraham Adan et le général Kalmar Magen s'était coordonné sur l'offensive dans le secteur de Suez, le général Adan devait prendre ou isoler totalement la ville de Suez, dans le même temps, pour donner de la profondeur à l'encerclement, Magen devait continuer sur la droite d'Adan, et devait prendre le secteur sud-ouest de la périphérie de Suez. Les  environs sous le commandement du général Kalman Magen se dirigèrent alors vers le sud-ouest de la périphérie de la ville de Suez et plus précisément dans la ville d'Adabiya, le but étant d'encercler totalement la  armée de campagne égyptienne de la  armée de campagne égyptienne, le village d'Al-Adabiya avait une importance hautement stratégique, en effet si le village était pris alors l'encerclement de la  armée de campagne égyptienne serait ainsi terminait. 

Ainsi, la bataille d'Al-Adabiya commença, les unités égyptiennes furent défaite et la ville fut prise presque totalement, la  armée égyptienne fut encerclé, mais le port d'Al-Adabiya protégé par la 8ème brigade blindée algérienne constitué encore la dernière position encore défendu de la ville.

Déroulement 
La bataille commença au matin du 25 octobre, les unités de la  brigade blindée, était positionné à environ six cents mètres des unités israélienne menée par le général Magen, les unités israéliennes attaquèrent le port d'Al-Adabiya alors protégé par les unités algériennes de la  brigade blindée. La bataille fut d'une très grande intensité, celle-ci fut particulièrement lourde en termes de perte coté israélien. La bataille se solda par une victoire sur le plan tactique et stratégique algérienne ; la division du général Magen échoua à prendre le port d'Al-Adabiya et accepta enfin le cessez-le-feu dans le secteur de Suez le 28 octobre.

Notes et références 

Bataille de la guerre du Kippour
Histoire militaire de l'époque contemporaine
Histoire militaire de l'Algérie
Bataille impliquant l'Algérie